Interkontinentala cupen 1963 var den fjärde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher, samt en returmatch, mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Milan från Milano, Italien som vann Europacupen 1962–63. Sydamerika representerades av Santos från Rio de Janeiro, Brasilien som vann Copa Libertadores 1963. Lagen möttes vid tre tillfällen. Santos vann cupen efter två vinster på Maracanã i Rio de Janeiro.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Returmatch

Se även
Copa Libertadores 1963
Europacupen i fotboll 1962/1963

Källor

Noter

1963
Fotbollsåret 1963
1963 i Brasilien
1963 i Italien
AC Milan
Santos FC